Brington (Cambridgeshire), een dorp in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Brington (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire